A categoria peso mosca (até 52 kg) do boxe nos Jogos Mundiais Militares de 2011 realizou-se nos dias 19 à 23 de julho de 2011 no CIAMPA.

Medalhistas

Resultados 

¹ - Luta interrompida por decisão do árbitro

² - Desistência

Eventos do boxe nos Jogos Mundiais Militares de 2011